«Cruel Summer» es una frase en inglés que significa «Verano Cruel» en español. Puede referirse a:

Música 
 La canción publicada en 1983, de la banda inglesa Bananarama.
 El álbum de estudio de la banda sueca Ace of Base.
 El álbum recopilatorio de hip hop del sello GOOD Music.
 Una canción de 2019 de la cantante estadounidense Taylor Swift.

Otros 
 La serie de televisión estadounidense estrenada el 2021 por Amazon Prime.